Taepodong  (대포동) es un término coreano que significa "gran cañón". Puede hacer referencia a:

Musudan-ri, sitio de lanzamiento de misiles en Corea del Norte, antiguamente llamado Taepo-dong; 
Taepodong-1, un misil de Corea del Norte, probado el 31 de agosto de 1998; o
Taepodong-2, un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, probado el 4 de julio de 2006.